Távora ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Távora (Tabuaço), Gemeinde in Kreis Tabuaço, Portugal
 Távora (Duero), Nebenfluss des Duero in Portugal

Távora ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Távora (1923–2005), portugiesischer Architekt
 Francisco de Assis de Távora (1703–1759), portugiesischer Adliger und Militär, Vizekönig von Portugiesisch-Indien
 José Vicente Távora (1910–1970), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Aracaju

 Salvador Távora (1930–2019), spanischer Theaterleiter, Dramaturg und Regisseur
 Virgílio Távora (1919–1988), brasilianischer Politiker und Offizier